El término riachuelo puede referirse a:

riachuelo, curso de agua de escaso caudal;
cine:
Riachuelo, película argentina de 1934.
hidrografía:
río Matanza-Riachuelo, un curso de agua en la Argentina, que transcurre en el Gran Buenos Aires;
al arroyo Riachuelo, curso de agua en la provincia de Corrientes, Argentina;
al arroyo Riachuelo, curso de agua de Uruguay;
localidades y divisiones administrativas:
Villa Riachuelo, barrio de la ciudad de Buenos Aires;
Riachuelo, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina;
Riachuelo, municipio en Rio Grande do Norte, Brasil;
Riachuelo, municipio en Sergipe, Brasil;
Riachuelo, barrio en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil;
Riachuelo, localidad de Chile;
Riachuelo, localidad de Uruguay.
 barcos militares:
 Acorazado Riachuelo, de la Armada de Brasil (1883-1910)